

Нью-Брайтон — місто, штат Міннесота
 Нью-Брайтон — місто, штат Пенсільванія